Smékal je moravské příjmení:

 Mojmír Smékal (1920–1995), český hudebník a skladatel
 Vladimír Smékal (* 1935), český psycholog, emeritní profesor Masarykovy univerzity
 Zdeněk Smékal (1921– ???), český a československý politik KSČ

podobná jména
 Smejkal
 Šmejkal